USS Whale je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Whale (SS-239) 
 USS Whale (SSN-638)

Whale